Общият брутен вътрешен продукт на 57-те държави членки на Организацията за ислямско сътрудничество възлиза на 7740 млрд. щатски долара.

Статистика 
 Статистика

 Икономически показатели за периода 2003 – 2007 г. (БВП)

Статистика към септември 2006, Не е включена информация за Ирак, Сомалия и Палестина.

Вижте също 
 Организация Ислямска конференция

Организация за ислямско сътрудничество
Организация за ислямско сътрудничество